Cet article contient une liste des 25 plus grandes villes de Zambie.

Zambie
Liste en rapport avec la Zambie